У́лица Октября́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Октября — улица в Воронеже
 Улица Октября — улица в Любани Ленинградской области
 Улица Октября — улица в Можге республики Удмуртия
 Улица Октября — улица в посёлке Нижняя Мактама Альметьевска республики Татарстан
 Улица Октября — улица в Петрозаводске
 Улица Октября — улица в Реутове Московской области
 Улица Октября — улица в Смоленске
 Улица Октября — улица в Сочи Краснодарского края
 Улица Октября — улица в посёлке Старом Городке Одинцовского района Московской области

Украина 
 Улица Октября — улица в Донецке
 Улица Октября — улица в Кировске Луганской области

См. также 
 Улица 10-й Октябрь — улица в селе Александровка Белгородской области
 Улица 10 лет Октября
 Улица 10 годовщины Октября — улица в Буе
 Улица 11 Октября — улица в деревне Ташлыкуль Республики Башкортостан 
 Улица 11 годовщины Октября — улица в Буе, Нерехте и Выксе 
 Улица 11-я годовщина Октября— улица в Сурске
 Улица 11 лет Октября
 Улица 12 Октября — улица в Бендерах в Приднестровье
 Улица 12 лет Октября
 Улица 13 лет Октября — улицы в деревне Петроково Муромского района Владимирской области и деревне Гумерово Кушнаренковского района Республики Башкортостан
 Улица 14 Октября — улица в Запорожье
 Улица 14 лет Октября — улица в Егорьевске
 Улица 15 лет Октября
 Улица 16 лет Октября
 Улица 16-й годовщины Октября — улица в Каменске-Уральском
 Улица 18 лет Октября
 Улица 18 годовщины Октября — улица в посёлке городского типа Октябрьский Пермского края
 Улица 19 Октября — улица в Урус-Мартане
 Улица 20 лет Октября
 Улица 20-й годовщины Октября — улица в Торезе
 Улица 20-я годовщина Октября — улица в посёлке городского типа Куйтун Иркутской области
 Улица 21-я годовщина Октября — улица в посёлке городского типа Каменка Воронежской области
 Улица 22-й годовщины Октября — улица в посёлке городского типа Куйтун Иркутской области
 Улица 23 Октября — улица в Клину
 Улица 23-й годовщины Октября — улица в Карабаше Челябинской области
 Улица 25 лет Октября
 Улица 25 Октября
 Улица 26 Октября — улица в Мукачево 
 Улица 3 Октября — улица в Октябрьске
 Улица 30 лет Октября
 Улица 30-я годовщина Октября — улица в Сурске
 Улица 31-й годовщины Октября — улица в посёлке городского типа Куйтун Иркутской области
 Улица 32-й годовщины Октября — улица в Челябинске
 Улица 35 лет Октября — улица в Дебальцево
 Улица 36-я годовщина Октября — улица в посёлке городского типа Куйтун Иркутской области
 Улица 39 лет Октября — улица в Приморско-Ахтарске
 Улица 40 лет Октября
 Улица 40-й годовщины Октября — улица в посёлке городского типа Куйтун Иркутской области
 Улица 41 год Октября — улица в посёлке Новодолинском Карагандинской области в Казахстане 
 Улица 41-й годовщины Октября — улица в посёлке Суда Череповецкого района Вологодской области
 Улица 45 лет Октября — улица в Дальнереченске и прежнее название улицы Надежды в Подольске Одесской области
 Улица 46 лет Октября — улица в посёлке Новорайчихинск Амурской области
 Улица 46-летия Октября — улица в посёлке городского типа Октябрьский Михайловского района Рязанской области
 Улица 47 лет Октября — улица в посёлке городского типа Мишкино Курганской области
 Улица 5 Октябрь — улица в Струнино 
 Улица 5 Октября — улица в Южно-Курильске
 Улица 50 лет Октября
 Улица 50 лет Великого Октября 
 Улица 55 лет Октября — улица в посёлке городского типа Уруша
 Улица 57-летия Октября — улица в селе Новосельское в Крыму
 Улица 6 Октября — улица в селе Амзара в Абхазии 
 Улица 60 лет Октября
 Улица 60 лет Великого Октября 
 Улица 65 лет Октября
 Улица 67 лет Октября — улица в селе Каскара Тюменской области
 Улица 7 Октября — улицы в посёлке городского типа Агинское Забайкальского края и селе Кременище Киевской области
 Улица 70 лет Октября
 Улица 70 лет Великого Октября
 Улица 75 лет Октября — улица в посёлке Сельстрой Орловской области 
 Улица 8 Октября — улица в Снежном
 Улица 9 Октября — улицы во Владимире и Спасске-Дальнем 
 Улица 100 лет Октября — улицы в Канске, селе Казино	Липецкой области, ТСН «Рижская Роза» города Истры Московской области и коттеджном посёлке Изумрудный деревни Березянка Омской области. 
 Улица Борцов Октября — улица в Тюмени
 Улица Великого Октября — улица в Воронеже
 Улица Героев Октября — бывшее название улицы Ашимбаева в Таразе. 
 Улица Красного Октября
 Улица Красный Октябрь
 Улица Рассвет Октября — улица в Каменске-Уральском Свердловской области
 Улица Свет Октября — улица в Донецке
 Улица Октябрёнок — улица в Новоалтайске
 Октябрьская улица
 Улица Октябрят 
 Октябрятская улица — улица в Болгаре 
 Парк имени Октября (Ростов-на-Дону)
 Проспект Октября
 Переулок Октября
 Площадь Октября
 Проезд Октября — проезд в посёлке городского типа Красные Ткачи Ярославской области.